Агишев(а) — фамилия. Произошла от древнетюркского имени Агиш (товарищ (друг, ровня) с чистой душой).

Известные носители 
 Агишев Мамай (после крещ. Тюменский, Василий Агишевич; ум. не ранее 1616) — мурза Тюменского владения (Северный Кавказ), князь, воевода на службе в Русском царстве.
 Агишев, Андрей Валентинович (род. 1965) — российский политик.
 Агишев, Одельша Александрович (род. 1939) — советский, российский, узбекский сценарист.
 Агишев, Рустам Константинович (1913—1976) — советский писатель; фронтовой корреспондент.
 Агишев, Сагит Ишмухаметович (известен под псевдонимом Агиш; 1904—1973) — башкирский писатель и поэт.

 Агишева, Дания Одельшевна (род. 1980) — российская актриса.
 Агишева, Мариям (род. 1958) — немецкая актриса.